Gene Taylor kan syfta på:

Gene Taylor (Mississippipolitiker), född 1953, ledamot av USA:s representanthus 1989-2011
Gene Taylor (Missouripolitiker), 1928-1998, ledamot av USA:s representanthus 1973-1989
Gene Taylor (musiker), född 1952, boogie-woogiepianist